Gradinje (Cerovlje), naselje u Općini Cerovlje, Istarska županija
Gradinje (Oprtalj), naselje u Općini Oprtalj, Istarska županija